Club Atlético Colegiales puede referirse a:

Club Atlético Colegiales (1908-), equipo de fútbol argentino de Buenos Aires.
Club Atlético Colegiales (1940-), equipo de fútbol argentino de Concordia, Entre Ríos.
Club Atlético Colegiales (1940-), equipo de fútbol argentino de Villa Mercedes, San Luis.
Club Atlético Colegiales (1977-), equipo de fútbol paraguayo.